Francja:
 Mouthier-en-Bresse – gmina
 Mouthier-Haute-Pierre – gmina

Zobacz też:
 Moutier
 Mouthiers-sur-Boëme